Монтеррейский институт технологий и высшего образования (), чаще именуемый Монтеррейский технологический (институт) () — это частный университет в Мексике, являющийся одним из ведущих вузов страны.

Основной университетский городок расположен в Монтеррее, и ещё 30 - в других городах Мексики. По данным академических рейтингов входит в десятку лучших вузов Латинской Америки, а его Школа бизнеса признана лучшей  в данном регионе. Институт входит в число 45 университетов мира, которым академическим рейтингом QS присвоено пять звёзд.

Сотрудничество 
В 2002 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между Монтеррейским технологическим институтом и МГИМО.

Примечания

Ссылки 

 ITESM - Página Web Oficial del Tecnológico de Monterrey
 ITESM - Portal informativo del Tecnológico de Monterrey
 Frecuencia Tec - Estación de Radio del Tec de Monterrey
 El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Монтеррей (Мексика)
Университеты Мексики
Появились в 1943 году в Мексике
Технологические университеты